Als Schlacht von Cremona werden bezeichnet:

Schlacht von Cremona (200 v. Chr.) – Römer besiegen ein Heer aus Kelten Oberitaliens und versprengten Karthagern
Erste Schlacht von Bedriacum, Schlacht des Vierkaiserjahres, auch als erste Schlacht von Cremona bezeichnet
Zweite Schlacht von Bedriacum,Schlacht des Vierkaiserjahres, auch als zweite Schlacht von Cremona bezeichnet
Schlacht von Cremona (1702) – eine Schlacht im Spanischen Erbfolgekrieg zwischen Österreichern unter Eugen von Savoyen und Franzosen unter François de Neufville, duc de Villeroy